Роберта Вінчі була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Крістіна Младенович.

Младенович потім виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Юлію Путінцеву з рахунком 6–2, 6–7(3–7), 6–4.

Сіяні гравчині 
Перші четверо сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися 
{{columns-list|2|
   Андреа Петкович
   Кірстен Фліпкенс
  Штефані Феґеле (знялася)
   Елізе Мартенс
}}

 Щасливі лузери 
  Донна Векич

Сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

St. Petersburg Ladies' Trophy, жінки, одиночний розряд
2017